La Second Division 1903-1904 fu il dodicesimo campionato avente questa dicitura, e vide la vittoria del West Bromwich Albion.

Percy Smith (Preston North End) fu il miglior marcatore del torneo con 26 realizzazioni.

Squadre partecipanti 

 Burton United

 Gainsborough Trinity

 Stockport County

Classifica finale

Tabellone

Record
 Maggior numero di vittorie: Woolwich Arsenal (21)
 Minor numero di sconfitte: Preston North End (4)
 Migliore attacco: Woolwich Arsenal (91 gol segnati)
 Miglior difesa: Woolwich Arsenal (22 gol subiti)
 Miglior media reti: Woolwich Arsenal (4,136)
 Maggior numero di pareggi: Stockport County (11)
 Minor numero di pareggi: Gainsborough Trinity (3)
 Maggior numero di sconfitte: Blackpool}, Glossop e Leicester Fosse (18)
 Minor numero di vittorie: Leicester Fosse (6)
 Peggior attacco: Chesterfield (37 gol segnati)
 Peggior difesa: Leicester Fosse (82 gol subiti)
 Peggior media goal: Leicester Fosse (0,512)

Note

Fonti e bibliografia

Voci correlate 
First Division 1903-1904
FA Cup 1903-1904

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1903
Calcio nel 1904